

Geografia 
 Australia
 Frankland Islands – arcipelago del Queensland
 Frankland Peak – montagna della Tasmania
 Frankland Range – catena montuosa della Tasmania

Persone 
 Edward Frankland – chimico britannico
 Noble Frankland – storico britannico
 Paul Frankland, meglio noto con lo pseudonimo di Woob – musicista britannico
 Percy Frankland – chimico britannico
 Rosemarie Frankland – modella e attrice britannica
 William Frankland – medico e immunologo britannico